Kaddisch Awelim (, dt. Kaddisch "Trauernder; Betrübnis, Trauer") (aramäisch קָדִישׁ יְהֵא שְׁלָמָא רַּבָא מִן שְׁמַּיָא; dt. Es werde großer Frieden vom Himmel […]) ist ein aramäisches Gebet im jüdischen Gottesdienst, das ganz am Ende während des Maariw gesprochen wird. Da das Gebet hier einen zusätzlichen Abschnitt hat, der mit den aramäischen Worten "יְהֵא שְׁלָמָא רַּבָא מִן שְׁמַּיָא " beginnt wird das Kaddisch auch "קדיש יהא שלמא" genannt.

Text

Einzelnachweise 

Jüdischer Gottesdienst
Gebet (Judentum)